Toponímia:
 Califòrnia, estat dels Estats Units d'Amèrica a la costa oest, vorejant l'Oceà Pacífic i fronterer amb la federació mexicana
 California (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 California (Missouri)
 Baixa Califòrnia, estat de la federació mexicana a l'extrem nord-oest del país
 Baixa Califòrnia Sud, estat de la federació mexicana a la meitat sud de la península de Baixa Califòrnia
 Golf de Califòrnia, braç d'aigua que separa la península de Baixa Califòrnia de la resta de Mèxic.
 Península de Baixa Califòrnia, península a l'oest de Mèxic 
 Organitzacions:
 Universitat de Califòrnia, xarxa superior d'Universitats públiques de l'Estat de Califòrnia (EUA)
 Universitat de Califòrnia a Berkeley, universitat pública a Berkeley (Califòrnia, Estats Units)
 Universitat de Califòrnia a Los Angeles, centre educatiu al barri de Westwood de la ciutat de Los Angeles (Califòrnia, Estats Units) 
 Universitat de Califòrnia a Santa Barbara, campus del sistema universitari de la Universitat de Califòrnia a Santa Barbara, Califòrnia
 Miscel·lània:
 Califòrnia (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per John Farrow, estrenada el 1946 
 Southern California Open, torneig de tennis que es disputava anualment sobre pista dura prop de San Diego (Califòrnia, Estats Units)
 Volta a Califòrnia, cursa ciclista per etapes que se celebra durant el maig